

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Pańska Wola – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy
 Pańska Wola – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy